Unisonic:

 Unisonic — немецкая метал-группа.
 Unisonic — дебютный студийный альбом немецкой супергруппы Unisonic.